

Astronomia 
 M5 – oggetto del Catalogo di Messier
 M5 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 M5 – codice vettore IATA di Kenmore Air
 M5 – nome in codice dell'orso Dino

Infrastrutture 
 M5 – linea della metropolitana di Milano
 M5 – linea della metropolitana di Istanbul
 M5 – autostrada britannica Birmingham-Exeter
 M5 – autostrada ungherese Budapest-Röszke
 M-5 – strada maestra montenegrina
 M5 – strada federale russa

Matematica 
 M5 – numero primo di Mersenne, 25 − 1 = 31

Medicina 
 M5 – leucemia monocitica, secondo la classificazione FAB (French-American-British)

Musica 
 Maroon 5 – gruppo musicale pop-rock statunitense

Veicoli e mezzi militari 
 M-5 SSM – missile balistico cinese
 M5 Stuart – carro armato leggero della seconda guerra mondiale
 M5 3 in antitank gun – cannone controcarri statunitense da 76 mm
 M5 – 13 t High speed tractor (Trattore d'artiglieria)
 BMW M5 – automobile della BMW

Altro 
 Leica M5 – fotocamera della Leica